

Cinéma 
 , film d' sorti en 1982 ;

Musique

Album 
 , album de Cliff Richard sorti en  ;
 , album de Biff Bang Pow! sorti en .

Chanson 
 , chanson de Billy Ocean sortie en , de l'album  ;
 Love Is Forever, chanson de Tomoko Kawase sortie en , de l'album Tommy airline* ;
 Love Is Forever, chanson de Leonora qui représente le Danemark au Concours Eurovision de la chanson 2019.